Adenauerallee peut désigner :
 Adenauerallee, une rue de Bonn, en Allemagne ;
 Adenauerallee, une rue de Hamburg, en Allemagne.